Ми́рное — село Кашарского сельсовета Задонского района Липецкой области.

Название было присвоено 12 мая 2003 года постановление правительства РФ. Вероятно, оно связано с посёлком Мирный, который расположен в Задонском районе на берегу Дона. На карте 1994 года на месте нынешнего села Мирное были обозначены дом инвалидов и радиомачта; никакого селения тогда не было.

Население

Примечания 

Населённые пункты Задонского района